Altenberger Straße oder Altenbergerstraße ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile:
 Altenberger Straße (Wetzlar), Bezirk der Stadt Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Altenbergerstraße (Gemeinde Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Straßen:
 Altenberger Straße (Dresden)
 Altenberger Straße (Köln)
 Altenberger Straße (Wuppertal)